Slovo Hronec je nedjenoznačné a má různé významy:

geografické pojmy
 Hronec – slovenská obec v okrese Brezno
 Hronec (řeka) – přítok Hronu v oblasti Horehroní v okrese Brezno na Slovensku

příjmení osob 
 Jur Hronec (1881–1959) – slovenský vědec, zakladatel slovenského vysokého školství technického směru
 Braňo Hronec (* 1940) – hudebník
 Víťazoslav Hronec (* 1944) – spisovatel

Podobná příjmení
 Ondrej Horehronec – legendární zbojník